Il singolare  del Mitsubishi Electric Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Daniel Brands era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Julian Reister ha battuto in finale Alessio di Mauro 2–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Jan Hájek (primo turno)
  Denis Gremelmayr (primo turno)
  Jaroslav Pospíšil (primo turno)
  Marsel İlhan (quarti di finale)

 Andreas Haider-Maurer (ritiro a causa di un infortunio al ginocchio destro)
 Łukasz Kubot (secondo turno)
 Julian Reister (campione) 
 Lukáš Rosol (ritiro)
<li> Simon Greul (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Mitsubishi Electric Cup 2011